Julius Fritsche (* 3. Dezember 1996 in Leipzig) ist ein ehemaliger deutscher professioneller Volleyballspieler, der auf der Position des Libero spielte. Fritsche stand bis Oktober 2022 beim GSVE Delitzsch in der 2. Bundesliga Süd unter Vertrag.

Karriere 
Fritsches Karriere startete in der Jugendabteilung des VV Leipzig, später wechselte er zum VC Leipzig und nach dessen Insolvenz zu den L.E. Volleys. Anschließend spielte der Libero beim Krostitzer SV, mit dem er aus der Sachsenliga in die Regionalliga Ost aufstieg. 2018 wechselte Fritsche nach Delitzsch und stieg mit der Mannschaft aus der 3. Liga Ost in die 2. Bundesliga Süd auf.

In der Saison 2020/21 war Fritsche gemessen an der Anzahl der MVP-Bewertungen der beste Libero der 2. Bundesliga Süd und der Spieler des GSVE mit den meisten MVP-Bewertungen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Volleyballspieler (Deutschland)
Volleyballspieler (VV Leipzig)
Volleyballspieler (VC Leipzig)
Deutscher
Geboren 1996
Mann